Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1900/1901 — 11-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Лисберн Дистиллери в третий раз выиграл чемпионат Северной Ирландии. По итогам сезона ни один клуб не вылетел, так как в следующем сезоне в турнире принимать участие будут 8 команд.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1900/01 (архив)
 Статистика на RSSSF

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
1900 год в Великобритании
1901 год в Великобритании